Straßburg kan verwijzen naar:
 Straatsburg (Duits: Straßburg), een stad in het Franse departement Bas-Rhin
 Straßburg (Karinthië), een plaats in de Oostenrijkse deelstaat Karinthië

Personen
 Gottfried von Straßburg, een Duitse schrijver

Strasburg kan verwijzen naar:

Duitsland:
 Strasburg (Uckermark), een gemeente in de deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren

Polen:
 Brodnica (Duits: Strasburg), een stad in het woiwodschap Koejavië-Pommeren

Roemenië:
 Aiud (Duits: Strassburg), stad in het district Alba, Transsylvanië

Verenigde Staten:
 Strasburg (Colorado)
 Strasburg (Illinois)
 Strasburg (Missouri)
 Strasburg (Pennsylvania)